Elitserien i handboll för herrar 2015/2016 är den 82:a säsongen av Sveriges högsta division i handboll. Säsongen avslutades med att IFK Kristianstad försvarade både ligasegern och SM-titeln från föregående säsong. Kristianstad vann SM-finalen över Alingsås HK med 27–18.

Deltagande lag 
Från Elitserien 2014/2015 (10 lag):
 IFK Kristianstad
 Alingsås HK
 Lugi HF
 Eskilstuna Guif
 Ystads IF
 Redbergslids IK
 Hammarby IF
 HK Malmö
 IK Sävehof
 HK Drott
   
Från Allsvenskan 2014/2015 (1 lag):
 HIF Karlskrona

Från Elitseriekval (3 lag):
 HK Aranäs (uppflyttade från allsvenskan efter kvalserien)
 Ricoh HK (kvar i Elitserien)
 IFK Skövde (kvar i Elitserien)

Tabell

Slutspel

Slutspelsträd
{{#invoke:RoundN|N8
|flex_tree=yes|skipmatch = |omit_blanks = yes|3rdplace = no|bold_winner = no|score-boxes=5

||1) IFK Kristianstad|29|27|24|||7) Redbergslids IK|25|25|19||
||3) Lugi HF|28|29|25|24|23|6) IK Sävehof|29|26|24|27|25

||4) Ystads IF|29|33|33|||5) HK Malmö|26|31|31||
||2) Alingsås HK|23|24|33|21||8) Eskilstuna Guif|18|26|26|20|

||1) IFK Kristianstad|29|35|31|||6) IK Sävehof|28|29|27||
||4) Ystads IF|23|22|26|||2) Alingsås HK|28|34|28||

||1) IFK Kristianstad|||||27|2) Alingsås HK|||||18
}}

 Kvartsfinaler 
Kvartsfinalerna spelas i bäst av fem matcher, lag 1-4 i Elitserien har hemmaplansfördel i en eventuell femte och avgörande match.

 Semifinaler 

 Final 

 Svenska mästare 
Leo Larsson, Nebojsa Simic, Kristian Björnsen, Albin Lagergren, Johannes Larsson, Johan Jepson, Jerry Tollbring, Fredric Pettersson, Andreas Cederholm, Christian O´Sullivan, Anton Lindskog, Olafur Gudmundsson, Marcus Dahlin, Richard Hanisch, Iman Jamali, Inge Aas Eriksen.

 Statistik 
 Skytteliga 
De tio spelare som gjort flest mål i Elitserien 2015/2016''':

Referenser 
 Serier & Resultat: Elitserien Herrar på svenskhandboll.se

Noter 

Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016
Handbollssäsongen 2015/2016
2015/2016